Эссо:

 Эссо — село, административный центр Быстринского района Камчатского края.
 Эссо, Лоран (род. 1942) — камерунский политик, занимал посты министров в различных министерствах Камеруна.